Броад () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Броад, Джеймс (1958—2001) — американский боксёр-профессионал.
 Броад, Пери (1921—1993) — унтершарфюрер СС; охранник, позднее сотрудник гестапо концлагеря Освенцим.
 См. также 
 Броуд (значения)